Naselje u Bosni i Hercegovini
 Rajac (Kalinovik, BiH), naseljeno mjesto u općini Kalinovik
 Rajac (Konjic, BiH), naselje mjesto u općini Konjic

Naselja u Srbiji
 Rajac (Negotin, Srbija), naselje u općini Negotin
 Rajac (Čačak, Srbija), naselje u Čačak

Planina u Srbiji
 Rajac (planinnski predio), planinski predio u središnjoj Srbiji